Torrecilla steht für:

 Torrecilla (Berg), Berg in der Sierra de las Nieves, Andalusien, Spanien

Torrecilla ist der Familienname folgender Personen:

 Gema Pascual Torrecilla (* 1979), spanische Radrennfahrerin, siehe Gema Pascual
 Jordi Codina i Torrecilla (* 1952), katalanischer klassischer Gitarrist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge 
 Luis Torrecilla (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Virginia Torrecilla Reyes (* 1994), spanische Fußballspielerin